Savage Messiah est le titre anglais de deux films :

 Savage Messiah de Ken Russell (1972) ;
 Moïse : L'Affaire Roch Thériault de Mario Azzopardi (2002).